Bilan saison par saison du Vitória Setubal :

Setubal